Яна Кривец (, род. , Шемпетер-при-Горици) — словенская шахматистка, гроссмейстер среди женщин (2007).

Биография 
Семикратная чемпионка Словении (1997, 2000, 2002, 2003, 2005, 2006 и 2009 гг.; в 2000 г. разделила 1—2 места с А. Сребрнич и обошла ее по дополнительным показателям). Является абсолютным лидером по количеству завоеванных титулов чемпиона страны среди всех словенских шахматистов. Также становилась серебряным (2001 и 2008 гг.; в 2008 г. разделила 1—3 места с А. Сребрнич и Д. Капш, получила серебряную медаль после подсчета дополнительных показателей) и бронзовым (1998 и 2010 гг.) призёром чемпионатов Словении.

В составе сборной Словении участница двенадцати шахматных олимпиад (1996—2018 гг., в 2002 г. играла на 1-й доске), девяти командных чемпионатов Европы (1999—2011, 2015 и 2017 гг.; в 1999 г. завоевала индивидуальную бронзовую медаль среди запасных участниц), пяти Кубков Митропы (2002, 2009, 2010, 2011 и 2012 гг.; в 2002 и 2009 гг. сборная стала победителем, в 2010 и 2012 гг. — серебряным призёром турнира), матча со сборной Хорватии 2004 г.

В составе клуба "ŠK Nova Gorica" участница Кубка европейских клубов 1999, 2000 и 2001 гг.

Участница нескольких юношеских чемпионатов мира в разных возрастных категориях, юниорского чемпионата Европы 1999 г.

Участница пяти личных чемпионатов Европы (2001, 2002, 2003, 2004, 2011 гг.).

Участница чемпионатов мира по блицу и рапиду 2016 г.

Победительница международных турниров в Птуе (2003 г.) и Джакарте (2005 г.).

Первая словенская шахматистка, достигшая рейтинга Эло 2300 баллов.

Окончила факультет общественных наук Люблянского университета по специальности психология. Позже защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора философии. Тема диссертации связана с когнитивной обработкой информации на примере игры в шахматы. Является научным сотрудником Департамента интеллектуальных систем Института Йожефа Стефана в Любляне.

Книга 

 Improve Your Life by Playing a Game. Thinkers Publishing, Nevele 2020, ISBN 9789464201024.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Яны Кривец в чемпионатах Европы среди девушек
 Выступления Яны Кривец в личных чемпионатах Европы
 Выступления Яны Кривец в командных чемпионатах Европы
 Выступления Яны Кривец на шахматных олимпиадах
 Выступления Яны Кривец в Кубках европейских клубов
 Выступления Яны Кривец в Кубках Митропы

Шахматисты Словении
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Шахматные гроссмейстеры
Выпускники Люблянского университета